Il singolare del torneo di tennis Weiden Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Elsner che ha battuto in finale Filip Dewulf 6-1, 7-65.

Teste di serie 

 Federico Browne (primo turno)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (quarti di finale)
 Marcelo Filippini (primo turno)

 Filip Dewulf (finale)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Vadim Kucenko (quarti di finale)
 Francisco Costa (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 2000